Турнир Warsaw Cup 2016 года — шестнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Warsaw Cup», который состоялся в польской столице Варшаве с 17 по 20 ноября 2016 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Турнир входит в серию Челленджер текущего сезона и является седьмым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

WD — фигуристы снялись с соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2016 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Ноябрь 2016 года
Спорт в Польше в 2016 году